

Plaatsen in Indonesië 
Guci (Indrajaya), in Pidie in de provincie Atjeh
Guci (Ujan Mas),  in Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Guci (Bumijawa), in Tegal in de provincie Midden-Java
Guci (Godong), in Grobogan in de provincie Midden-Java

Plaatsen in Zuidoost-Europa 
Guci Draganički, in de gemeente Jastrebarsko in de Kroatische provincie Zagreb
Gusinje (Albanese naam Guci), in Montenegro

Zie ook 
Gucci, een Italiaans modebedrijf
Gucci Mane, een Amerikaanse rapper
GUCY, een luchthaven in Guinee
Gudci, een plaats in de Kroatische provincie Zagreb